Шуры — село Кудрино в Крыму до 1948 года.
 Шуры — деревня в Псковской области, Звонская волость Опочецкого района
 Шуры — село в Дрокиевском районе Молдавии
 Новые Шуры — село в Дрокиевском районе Молдавии